Planten un Blomen steht für:

 Planten un Blomen, einen Park in Hamburg
 Planten un Blomen (Rose), eine Rosensorte